Le mot suaire peut faire désigner plusieurs concepts :
 un suaire est un textile ;
 le suaire est, selon la tradition, le linge qui a recouvert le visage de Jésus ; dans cette acception, il est appelé Saint Suaire ;
 le suaire de Turin est un drap en lin ancien qui montre l'image d'un homme présentant les traces de blessures correspondant à un crucifiement ;
 le suaire d'Oviedo, un autre suaire conservé en Espagne ;
 le Suaire est aussi un personnage fictif de l'univers Marvel.